Almodôvar, een plaats en gemeente in het Portugese district Beja
Almodóvar del Campo, een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
Almodóvar del Río, een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba

Personen
Pedro Almodóvar, een Spaanse filmregisseur